Палаццо Нуово (Palazzo Nuovo, то есть «Новый дворец») — одно из трёх общественных зданий, образующих ансамбль Капитолийской площади в Риме.

Ансамбль площади из трёх дворцов спроектировал в середине XVI века Микеланджело. По замыслу зодчего, Новый дворец должен был копировать облик симметрично расположенного на другой стороне площади Дворца консерваторов. Оба здания были призваны фланкировать вертикальную и смысловую доминанту площади — Дворец сенаторов.

Новый дворец был заложен в 1571 году при папе Сиксте IV, однако строительство затянулось до 1654 года. Его возведение закончило формирование ансамбля площади. С 1734 года в палаццо расположены выставочные залы Капитолийских музеев. С 1990 года здесь хранится оригинал конной статуи Марка Аврелия.

Литература 
 Touring Club Italiano-La Biblioteca di Repubblica, L’Italia: Roma, Touring editore, 2004.
 De Angelis D’Ossat Guglielmo, Pietrangeli Carlo, Il Campidoglio di Michelangelo, «Silvana» Editoriale d’arte, Roma, 1965, p. 133.

Примечания

Ссылки 

Музеи Рима
Дворцы Рима